Canton de Niort est le nom porté par plusieurs divisions administratives ou circonscriptions électorales françaises du département des Deux-Sèvres.

 Le canton de Niort, division administrative créée en 1790, formée des communes de Niort, Saint-Florent, Sainte-Pezenne et Souché. Il disparait en 1801, ses communes étant intégrées dans deux nouveaux cantons :
 le canton de Niort-1 (ancien), formé de sept communes et d'une partie de Niort ;
 le canton de Niort-2 (ancien), formé de cinq communes et d'une partie de Niort.
 En 1973, ces deux cantons sont remplacés par trois nouveaux :
 le canton de Niort-Est composé uniquement d'une partie de Niort ;
 le canton de Niort-Nord composé de six communes et d'une partie de Niort ;
 le canton de Niort-Ouest composé de deux communes et d'une partie de Niort.
 Un nouveau découpage créé en 2014 prend effet aux élections départementales de 2015. Trois cantons ne concernent que le territoire de Niort :
 le canton de Niort-1 (nouveau) (partie communale située au nord) ;
 le canton de Niort-2 (nouveau) (partie communale située au sud-est) ;
 le canton de Niort-3 (partie communale située au sud-ouest).

Voir aussi